|-
| 110701 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110702 Titostagno || || 13 d'octubre, 2001 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 110703 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110704 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110705 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110706 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110707 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110708 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110709 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110710 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110711 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110712 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110713 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110714 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110715 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110716 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110717 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110718 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110719 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110720 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110721 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110722 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110723 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110724 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110725 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110726 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110727 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110728 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110729 - || || 15 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110730 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110731 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110732 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110733 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110734 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110735 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110736 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110737 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110738 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110739 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110740 - || 2001 UF || 17 d'octubre, 2001 || Nashville || R. Clingan
|-
| 110741 - || || 16 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110742 Tetuokudo || || 18 d'octubre, 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 110743 Hirobumi || || 18 d'octubre, 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 110744 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110745 - || || 21 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110746 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110747 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110748 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110749 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110750 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110751 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110752 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110753 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110754 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110755 - || || 24 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110756 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110757 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110758 - || || 23 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110759 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110760 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110761 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110762 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110763 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110764 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110765 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110766 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110767 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110768 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110769 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110770 - || || 16 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110771 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110772 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110773 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110774 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110775 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110776 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110777 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110778 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110779 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110780 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110781 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110782 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110783 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110784 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110785 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110786 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110787 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110788 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110789 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110790 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110791 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110792 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110793 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110794 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110795 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110796 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110797 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110798 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110799 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110800 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0